Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 58001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 maja 1934 do 7 stycznia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

58001-58100

58101-58200

58201-58300

58301-58400

58401-58500

58501-58600

58601-58700

58701-58800

58801-58900

58901-59000

Przypisy 

Lista planetoid 058001-059000